«Šamar» — студийный альбом группы Hladno pivo, издан в 2003 году лейблом Dancing Bear.

Об альбоме 
В 2002 году группа записала рекламный компакт-диск с песней «Šamar» в связи с кампанией «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин». На эту песню был снят клип, который впервые был показан на конференции, состоявшейся по случаю кампании.

Некоторые треки альбома имеют социальное содержание: «Ljetni hit» повествует о проблеме гомосексуализма, «Frizerska pjesma» рассказывает об участнике скинхед-движения.

Диск также включает в себя два музыкальных видео, в том числе и клип по случаю Чемпионат мира по футболу в Японии длительностью 2:54 минуты.

Создание альбома заняло семь месяцев. Среди полученных наград — 4 Porin, 4 Zlatne Koogle и один Davorinom. Также, за защиту прав человека в СМИ, альбом был отмечен хорватским отделением МХФ; по словам бывшего члена Исполнительного комитета организации:

В голосовании за лучший альбом первого десятилетия 21-го века в Хорватии Šamar получил 11 голосов.

Список композиций 
 «Šamar» — 4:42
 «Teško je ful biti kul» — 3:34
 «Ljetni hit» — 3:49
 «Samo za taj osjećaj» — 4:16
 «Zimmer frei» — 3:31
 «Mlohava ćuna» — 3:30
 «Soundtrack za život» — 4:21
 «Štrajk» — 0:04
 «Cirkus» — 2:44
 «Čekaonica» — 2:43
 «Frizerska pjesma» — 2:38
 «Dobri prijatelji» — 3:53
 «Jednim osmjehom» — 3:40
 «Par pitanja» — 3:56

Примечания

Ссылки 
 Рецензия 

Альбомы Hladno pivo